Amygdalaria är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Amygdalaria i familjen Lecideaceae, ordningen Lecideales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lecideaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Amygdalaria